Салон ста:
 Салон ста () — парижская художественная выставка, проводившаяся несколько лет подряд в конце XIX века
 «Салон ста» — плакат Альфонса Мухи 1896 года
 «Салон ста» — плакат Альфонса Мухи 1897 года